Europaplein (Amsterdam), een plein in Amsterdam
Europaplein (metrostation) in Amsterdam
Europaplein (Leeuwarden), een plein in Leeuwarden
Europaplein (Alkmaar), een plein in Alkmaar
Europaplein (Heemskerk), een plein op de grens van Heemskerk en Beverwijk
Knooppunt Europaplein (Groningen)
Knooppunt Europaplein (Maastricht)
Europaplein (Utrecht), een verkeersplein en straatnaam in Utrecht
Europaplein (Venlo), een verkeersplein in Venlo
Europaplein (Volendam), een plein in Volendam